Песма Евровизије 1968. било је 13. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 6. априла 1968. у Ројал Алберт хали у Лондону, у Уједињеном Краљевству. Био је то тећи пут да је УК домаћин такмичења након њихове прве победе 1967. године. Водитељ такмичења је била Кејти Бојл, која је такође водила такмичења 1960. и 1963. године.

Истих 17 земаља је учествовало као и 1967. године. Шпанија је остварила своју прву победу освојивши 29 поена. Ово је био први пут да је победила једна земља са Пиринејског полуострва и песма изведена на шпанском језику.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Контроверзе 
Контроверзу везану за ово такмичење су изазвала сведочења новинара о утицају шпанског диктатора Франсиска Франка на гласање на Песми Евровизије 1968. како би донео победу Шпанији, након чега је Масијел победила за један поен изнад фаворизованог британског представника Клифа Ричарда чија је песма “-{Congratulations}-” касније постала позната широм света.

Извори 

Песма Евровизије 1968.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1968.